Dufourea (vliesvleugelige), een geslacht van vliesvleugeligen in de familie Halictidae
 Dufourea (korstmos), een geslacht van korstmossen in de familie Teloschistaceae